US PGA Championship er den amerikanske PGA's (Professional Golfers' Association of America) mesterskab. Turneringen spilledes første gang i 1916, og har med få afbrydelser været spillet hvert år siden. Den regnes som en af de fire majorturneringer i herregolfen. Turneringen spilles hvert år i august. Den danske golfspiller Thomas Bjørn har opnået to topplaceringer i turneringen; en 2. plads (delt med Steve Elkington) i 2005, blot et enkelt slag efter vinderen Phil Mickelson, og en 3. plads i 2000, 5 slag efter Tiger Woods, der vandt efter omspil med Bob May.

Tidligere vindere 

Golfturneringer
Etableret i 1916